Computerreserveringssysteem
Compagnies républicaines de sécurité en France, een Frans politiekorps
Commercial Resupply Services, een uitbestedings programma van NASA voor commerciële vrachtvluchten naar het ISS.
Common Reporting Standard (CRS), een standaard voor het automatisch uitwisselen van fiscaal relevante informatie tussen landen; 51 landen hebben een multilaterale CRS overeenkomst ondertekend in Berlijn op 29 oktober 2014.